Forest Green Rovers FC (celým názvem: Forest Green Rovers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Nailsworth v nemetropolitním hrabství Gloucestershire. Založen byl v roce 1889. Od sezóny 2017/18 hraje v EFL League Two (4. nejvyšší soutěž).

V roce 2010 se stal předsedou klubu Dale Vince, majitel firmy Ecotricity, zaměřené na produkci udržitelné energie. V roce 2017 klub poprvé v historii postoupil do English Football League, přesněji do čtvrté nejvyšší soutěže EFL League Two. Město Nailsworth tímto získalo anglický ligový rekord v tom, že se jedná o nejmenší sídlo v Anglii, které kdy hostilo profesionální ligové zápasy (populace města činí pouhých 5 800 lidí). V roce 2019 Rovers postoupili do playoff o postup do EFL League One, kdy vypadli s Tranmere Rovers FC. V roce 2020 koupil podíl v klubu hráč Arsenalu Héctor Bellerín.  

Mezi zvláštnosti klubu patří, jak už samotný název napovídá, jeho výrazné prosazování myšlenek ekologického hnutí. Například občerstvení na stadionu je čistě veganské a trávu na hrací ploše sekají traktůrky na solární pohon. Hráči i management klubu jsou vegani. V roce 2012 klub změnil původní černobíle pruhované dresy na černou s limetkově zelenou a získal přezdívku „zelení ďáblové“. Majitelé klubu pak do budoucna plánují nový stadion, který má být konstrukčně čistě ze dřeva (mimo základů). Forest Green Rovers jsou prvním fotbalovým klubem, který získal od Organizace spojených národů osvědčení o uhlíkové neutralitě. 

Své domácí zápasy odehrává na stadionu The New Lawn s kapacitou 5 032 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1889 – Forest Green Rovers FC (Forest Green Rovers Football Club)
 1989 – Stroud FC (Stroud Football Club)
 1992 – Forest Green Rovers FC (Forest Green Rovers Football Club)

Získané trofeje 

 FA Vase ( 1× )
 1981/82

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 2009/10
 Welsh Cup
 Čtvrtfinále: 1990/91
 FA Trophy
 Finále: 1998/99, 2000/01
 EFL Trophy
 1. kolo (Jih): 2003/04
 FA Vase
 Vítěz: 1981/82

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1968–1975: Gloucestershire County League
 1975–1982: Hellenic Football League (Premier Division)
 1982–1995: Southern Football League (Midland Division)
 1995–1997: Southern Football League (Southern Division)
 1997–1998: Southern Football League (Premier Division)
 1998–2007: Conference National
 2007–2015: Conference Premier
 2015–2017: National League
 2017– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1889